El Torneig de Newport 2021, oficialment conegut com a Hall of Fame Open 2021, és una competició tennística jugada sobre gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 45a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 18 de juliol de 2021 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
ATP Tour 2021